Гейтсхед:

 Гейтсхед — город в графстве Тайн и Уир на северо-востоке Англии.
 Гейтсхед — английский футбольный клуб, существовавший с 1899 по 1973 год.
 Гейтсхед Юнайтед — английский футбольный клуб, существовавший с 1936 по 1977 год.
 Гейтсхед — английский футбольный клуб из города Гейтсхед, Тайн и Уир, основанный в 1977 году.